Damsel – film del 2015 diretto da Douglas James Burgdorff
Damsel – film del 2018 diretto da David Zellner e Nathan Zellner
Damsel - film del 2023 diretto da Juan Carlos Fresnadillo